— японская писательница, драматург и сэйю. Основательница и художественный руководитель театральной труппы, носящей её имя.

Биография 
Родилась в 1979 году в городе Хакусан (Исикава). Ещё учась в средней школе, начала пробовать себя в театре. В 1998 году дебютировала в качестве сэйю в аниме «Kare Kano». В 2000 году основала собственную театральную труппу (существует до сих пор). В 2002 году дебютировала в литературе с повестью , первоначально публиковавшейся на страницах сайта писательницы. В 2005-2006 годах вела цикл передач на радио, способствовавших росту её популярности. Начиная с 2005 года, также активно стала писать прозу и пьесы для театра. Сочинения неоднократно входили в шортлист премии Мисимы и премии Акутагавы, одно из них, пьеса  было экранизировано. В 2013 году за повесть  Мотоя была удостоена премии Оэ. В 2015 году за произведение  награждена премией Акутагавы.

В 2009 году Мотоя вошла в десятку японских женщин года по версии журнала «Vogue». В 2013 году вышла замуж за поэта-песенника Кайто Окатимати.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Писательницы Японии
Драматурги Японии
Лауреаты премии Оэ